Ústřední vojenská komise může být:

 Ústřední vojenská komise Čínské lidové republiky (od 1983) – nejvyšší vojenský orgán Čínské lidové republiky řídící její ozbrojené síly
 Ústřední vojenská komise Komunistické strany Číny – nejvyšší vojenský orgán Komunistické strany Číny, řídící ozbrojené síly Čínské lidové republiky, od roku 1983 má stejné složení jako Ústřední vojenská komise Čínské lidové republiky
 Ústřední vojenská komise Komunistické strany Vietnamu (od 1946) – nejvyšší vojenský ográn Komunistické strany Vietnamu, řídící ozbrojené síly Vietnamu
 Ústřední vojenská komise ústředního výboru Korejské strany práce (od 1962, do 1982 jako Vojenský výbor ústředního výboru Korejské strany práce) – nejvyšší vojenský orgán Korejské sprany práce podílející se na řízení ozbrojených síl Korejské lidově demokratické republiky